Tschubarow ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Andrejewitsch Tschubarow (* 1979), russischer Eishockeyspieler
 Igor Michailowitsch Tschubarow (* 1965), russischer Philosoph, Kulturkritiker und Übersetzer
 Refat Abdurachmanowitsch Tschubarow (* 1957), ukrainischer Politiker, Historiker und Archivar